Lancero (del latín lancearĭus) es un soldado que pelea con lanza. Puede referirse a: 

Distintas unidades militares:
 Curso de lancero, un adiestramiento del ejército colombiano.
 Lanceros de Navarra, una antigua unidad del ejército carlista en España.
 Lanceros (México), una antigua unidad del ejército mexicano.
 Lanceros del Pantano de Vargas, un grupo de 14 soldados de la batalla del Pantano de Vargas (1819) inmortalizados en un monumento de grandes dimensiones que conmemora la independencia de Colombia.

En política:
 Lăncieri, un movimiento similar al fascismo en Rumanía.

En el deporte:
 Lanceros Boyacá, equipo de fútbol desaparecido de la ciudad de Tunja.